

Patronyme 

 Flower Msuya (1959-), phycologue tanzanienne.
 Joyce Msuya (1968_), spécialiste du développement tanzanienne.